Karl vom Stein puede hacer refecencia a:

 Karl Freiherr vom Stein (1757-1831), ministro y reformador de Prusia.
 Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840), ministro de Prusia.